Cubelo puede referirse a las siguientes localidades:

Cubelo (Arzúa), lugar de la parroquia de Brandeso, municipio de Arzúa, en la provincia de La Coruña;
Cubelo (Boiro), lugar de la parroquia de Cures, municipio de Boiro, en la provincia de La Coruña;
Cubelo (Boqueijón), lugar de la parroquia de Vigo, municipio de Boqueijón, en la provincia de La Coruña;
Cubelo (Carnota), lugar de la parroquia de Carnota, municipio de Carnota, en la provincia de La Coruña;
Cubelo (Mesía), lugar de la parroquia de Visantoña, municipio de Mesía, en la provincia de La Coruña;
O Cubelo, lugar de la parroquia de Santa Comba, municipio de Santa Comba, en la provincia de La Coruña;
Cubelos (Dozón), lugar de la parroquia de Dozón, municipio de Dozón, en la provincia de Pontevedra;
Cubelo (Portas), lugar de la parroquia de Romai, en el municipio de Portas, en la provincia de Pontevedra;
Cubelos (Rodeiro), lugar de la parroquia de Fafián, municipio de Rodeiro, en la provincia de Pontevedra;
Cubelo (Zamora), localidad del municipio de Galende, en la provincia de Zamora.